Сюдюрланд () — один из 8 регионов Исландии, расположен в её южной части. Площадь — . Численность населения —  человека (2008 года). Плотность населения 0,98 чел./км². Административный центр — город Сельфосс, находящийся в муниципалитете Аурборг.

Население

Административное деление 
Административно регион Сюдюрланд подразделяется на 3 сислы и 2 «свободные общины».

Муниципалитетов 14:

Примечания 

Регионы Исландии
Сюдюрланд